Warnow jelentései:

Települések
 Warnow (bei Bützow), település a németországi Mecklenburg-Elő-Pomerániában, Rostock járásban
 Warnow (bei Grevesmühlen), település a németországi Mecklenburg-Elő-Pomerániában, Nordwestmecklenburg járásban
 Obere Warnow, település a németországi Mecklenburg-Elő-Pomerániában, Ludwigslust-Parchim járásban
 Warnow, a Wolin szigeten fekvő lengyel Warnowo település német neve

Vízfolyások
Warnow, folyó Mecklenburg-Elő-Pomerániában

Hasonló
 Amt Warnow-West, LAU1-terület Mecklenburg-Elő-Pomerániában, Rostock járásban